Il singolare del torneo di tennis Sarasota Clay Court Classic 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrice Jelena Dokić che ha battuto in finale Tat'jana Panova 6-2, 6-2, -.

Teste di serie 

 Jelena Dokić (campionessa)
 Meghann Shaughnessy (quarti di finale)
 Arantxa Sánchez Vicario (primo turno)
 Iroda Tuljaganova (assente)
 Tamarine Tanasugarn (primo turno)

 Dája Bedáňová (secondo turno)
 Ai Sugiyama (primo turno)
  Anne Kremer (assente)
 Henrieta Nagyová (secondo turno)
 Tat'jana Panova (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sarasota Clay Court Classic 2002